Abnaki může být:
 Abenakové – jeden ze severoamerických indiánských kmenů známý rovněž pod jménem Abnaki
 třída Abnaki – třída zaoceánských remorkérů Námořnictva Spojených států amerických pojmenovaná podle tohoto kmene